Ivan Huml (* 6. září, 1981, Kladno) je bývalý český hokejový útočník, jehož posledním profesionálním klubem byli Piráti Chomutov hrající českou Extraligu.

Hráčská kariéra 
Ivan Huml hrál od roku 1998 v nižších severoamerických soutěžích, příležitostně také v NHL (celkem 49 zápasů za tým Boston Bruins). Po návratu do Evropy v roce 2004 hrál postupně za HC Rabat Kladno a finský tým TPS Turku. V letech 2006–2008 hrál v Svenska hockeyligan v týmu Mora IK. V roce 2008 přestoupil do klubu HC Mountfield a o rok později odešel na hostování do konce sezony do klubu HC Kometa Brno.

Ocenění a úspěchy 
 2015 SM-l - Nejlepší nahrávač
 2017 ČHL - Nejlepší nahrávač v playoff
 2017 ČHL - Nejproduktivnější hráč v playoff

Prvenství 
 Debut v NHL - 4. prosince 2001 (Atlanta Thrashers proti Boston Bruins)
 První asistence v NHL - 4. prosince 2001 (Atlanta Thrashers proti Boston Bruins)
 První gól v NHL - 19. října 2002 (Edmonton Oilers proti Boston Bruins)

Klubové statistiky

Reprezentace

Externí odkazy 
 
 
 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví reprezentanti
Hokejisté British Columbia Hockey League
Hokejisté SM-liigy
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hráči Boston Bruins
Hráči Providence Bruins
Hráči HC Kladno
Narození 6. září
Narození v roce 1981
Narození v Kladně
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Bostonem Bruins